Koursk est une ville du sud-ouest de la Russie. Elle a donné son nom à : 
 l'oblast de Koursk, oblast de Russie ayant pour capitale administrative la ville de Koursk ;
 l'anomalie magnétique de Koursk, zone particulièrement riche en minerais de fer située dans les oblasts de Koursk, Belgorod et Orel.
 la centrale nucléaire de Koursk, centrale nucléaire russe située à  de Koursk.
 la bataille de Koursk, une des batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale, en 1943 sur le front de l'Est. 
 le sous-marin Koursk, bâtiment nucléaire russe qui a fait naufrage en 2000 en mer de Barents, causant la mort de ses 118 hommes d'équipage.
 le naufrage du sous-marin Koursk qui a eu lieu pendant un exercice de la Marine russe le samedi 12 août 2000.
 le Dynamo Koursk, club russe de basket-ball féminin
 le FK Avangard Koursk, club russe de football ;
 Kursk, un film franco-belge de 2018 réalisé par Thomas Vinterberg.